Pogo – attrezzo usato per saltellare
 Pogo – stile di "danza" punk ed heavy metal
 Pogo – effetto oscillatorio dei razzi
 Pogo – comune del Mali nel circondario di Niono
 Pogo – personaggio dell'omonima striscia a fumetti di Walt Kelly
 Convair XFY Pogo – jet da caccia sperimentale
 Pogo (Madonna Wayne Gacy) – tastierista statunitense
 Pogo – videogioco del 1983